Heal steht für:
 Heal (Album), Debütalbum (2012) der Sängerin Loreen
 Heal, Album (1996) der US-Band Sacred Reich

Heal ist der Familienname folgender Personen:
 Bridget Heal, britische Historikerin
 Gareth Heal, britischer Filmeditor
 Jane Heal (* 1946), britische Philosophin
 Shane Heal (* 1970), australischer Basketballspieler
 Sylvia Heal, Mitglied im britischen Unterhaus

HEAL steht für:
 Health and Environment Alliance
 El Alamein International Airport (ICAO-Code), Flughafen von El Dabaa, Gouvernement Matruh, Ägypten

Siehe auch:
 Heal the World – Ballade (1992) von Michael Jackson
 Heel
 Hele
 Hiel

Abkürzung